Remígio, município brasileiro 
 Vale de Remígio, freguesia portuguesa

Personalidades
 Remígio de Reims, conhecido geralmente como "são Remígio"
 Remígio de Auxerre, monge beneditino e famoso gramático durante o período carolíngio
 Remígio de Lyon, arcebispo de Lyon no 
 Remigius Machura, atleta checo 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos